Turnes ist der Familienname folgender Personen:

 Daniele Neuhaus Turnes (* 1993), brasilianische Fußballspielerin
 Fabián Turnes (* 1965), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Zoe Turnes (* 2000), argentinische Beachhandballspielerin